AOC steht für:
 AOC International, taiwanischer Hersteller von Computermonitoren
 Active Optical Cable, aktives optisches Kabel mit SFP+-Stecker für 10-Gigabit-Ethernet
 Advice of Charge, die Übermittlung der Tarifinformationen im Telefonnetz
 Age of Conan, ein Online-Rollenspiel 
 Air Operator Certificate, deutsch: Luftverkehrsbetreiberzeugnis
 Airport Operating Certificate, deutsch: Flughafenbetreiberzeugnis
 Aircraft Operations Center der National Oceanic and Atmospheric Administration
 Airline Operational Control, Flugbetriebsdaten-Überwachung im Flugzeug zur Aufzeichnung mit dem Flugdatenschreiber und gegebenenfalls zur Übertragung mit dem Datenfunksystem ACARS
 Akan Orthography Committee, Schrift- und Sprachstandardisierungsorganisation für die afrikanischen Akan-Sprachen
 Alexandria Ocasio-Cortez, US-amerikanische Politikerin
 Appellation d’Origine Contrôlée, ein Schutzsiegel für landwirtschaftliche Produkte aus Frankreich und der Schweiz
 Architect of the Capitol, Amt im Kongress der Vereinigten Staaten, siehe Architekt des Kapitols
 Australian Olympic Committee, das Nationale Olympische Komitee von Australien
 Leipzig-Altenburg Airport (IATA-Code)

AoC steht für:
 Alliance of Civilizations, UN-Initiative, deutsch Allianz der Zivilisationen

aoc steht für:
 Pemón (Sprache) (ISO-639-3-Code), karibische Sprache der Pemon-Indianer in Venezuela, Guyana, Brasilien

Abkürzung